1.HMNL 1992./93. je bila druga sezona najvišeg ranga hrvatskog malonogometnog prvenstva. Sudjelovalo je 11 momčadi, a prvak je ponovno postala "Uspinjača-Svjetlovod" iz Zagreba.

Modus natjecanja 
11 momčadi je igralo jednodstrukim liga sustavom. Zbog Domovinskog rata je igrano kroz pet turnira koji su održani:

Za pobjedu momčad dobiva 2 boda, a za neriječeno 1 bod.

Ljestvica

Najbolji strijelac

Izvori 
 futsalplanet.com
 Jurica Gizdić: MNK Split : optimisti do vrha Europe, Split, 2007., , str. 45-46
 

1992./93.